Fatra může být:

pohoří
 Malá Fatra (pohoří)
 Krivánská Fatra
 Lúčanská Fatra
 Malá Fatra (hora) – hora s výškou 565 m n. m. v katastru obce Kraľovany v pohoří Malá Fatra
 Velká Fatra
 Bralná Fatra
 Hôľna Fatra
 Šípska Fatra

národní park
 Národní park Malá Fatra
 Národní park Velká Fatra

firma
 Fatra (firma) – zpracovatel plastů

minerální voda
 Fatra (minerální voda)

doprava
 Fatra (vlak)